Le qualificatif indépendant peut nommer ou qualifier :

Sports 
 Indépendants (NCAA),  ensemble d'équipes universitaires n'évoluant pas dans des championnats de conférence de la NCAA.

Presse 
 , titre de plusieurs journaux francophones ;
 Le Courrier Indépendant, hebdomadaire local français ;
 Le Jeune Indépendant (Algérie), quotidien généraliste algérien.

Art et diffusion 
 Salon des indépendants, exposition d'art qui existe depuis 1884
 Cinéma indépendant, type de cinéma indépendante des grandes compagnies de production cinématographiques
 Jeu vidéo indépendant, jeu créé indépendamment d'un soutien financier des grosses entreprises d'édition
 Label indépendant, structure de production de disques indépendante des grandes compagnies de l'industrie du disque
 Rock indépendant, mouvances rock marginales ou revendiquant l'indépendance des labels vis-à-vis des grandes compagnies du disque

Partis politiques 
 Indépendant, synonyme en français de sans étiquette
 Indépendants ou Indépendants républicains, groupe parlementaire de la Troisième République.
Indépendants de droite (1919-1924), groupe parlementaire de la Troisième République, formé de députés défenseurs du catholicisme social
 Mouvement écologiste indépendant, parti politique français
 Parti chrétien-social indépendant, parti politique jurassien
 Pôle démocratique indépendant, parti politique colombien
 Pôle républicain indépendant et libéral, courant politique français
 Parti républicain socialiste indépendant, ancien parti politique sénégalais
 Parti travailliste indépendant, ancien parti politique britannique
 Radicaux indépendants, ancien mouvement politique français de la Troisième République
 Républicains indépendants, parti politique français
 Indépendant, statut, au Canada, d'un candidat ou d'un député qui n'est associé à aucun parti politique.
 Indépendant, statut, au Québec, d'un candidat ou d'un député qui n'est associé à aucun parti politique.
 Indépendant, statut, au Mexique, d'un candidat ou d'un député qui n'est associé à aucun parti politique.

Professions 
 Embouteilleur indépendant
 Travailleur indépendant

Religion 
 Indépendants (), mouvement chrétien anglais qui, notamment de 1642 à 1660, réclame l'autonomie des paroisses.

Divers 
 Circuit indépendant, circuit sportif alternatif aux fédérations officielles de catch.
 Procureur indépendant, fonction judiciaire d'exception de 1978 à 1979 aux États-Unis.
 En cyclisme, le statut d'indépendant permettait à des coureurs amateurs, d'affronter des professionnels, sur certaines courses.

Voir aussi 
 Indépendance
 Independent